Aretus (of Aretos) is de naam van twee personages uit de werken van Homerus:

 Een Trojaanse strijder die in de strijd door de speer van Hector werd gedood.
 Een van de zonen van Nestor.

Noten 

Personage in werk van Homerus